Žebříček IIHF mužů pro rok 2010.

Lední hokej v roce 2010